Chełchy peut désigner en Pologne :

 Chełchy, village de la voïvodie de Mazovie ;
 Chełchy, village de la voïvodie de Podlachie ;
 Chełchy, village du powiat d'Ełk, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie ;
 Chełchy, village de la gmina de Kowale Oleckie, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie ;
 Chełchy, village de la gmina de Świętajno, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie.